Сезон 2005/06 Чешской экстралиги — 13-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф «Славию».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 4-х побед. Чемпионом стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф «Славию». Бронзовым призёром стал клуб «Зноемшти Орли».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Били Тигржи Либерец — Ческе-Будеёвице — 1:4 (1:2, 1:4, 3:7, 2:1, 2:6)

Славия Прага — Оцеларжи Тршинец — 4:0 (5:3, 7:4, 3:2 Б, 4:3 ОТ)

Злин — Спарта Прага — 2:4 (2:1, 2:1, 3:4, 2:3, 0:1, 0:3)

Витковице — Зноемшти Орли — 2:4 (1:2 ОТ, 3:1, 3:1, 1:3, 0:2, 1:4)

Полуфиналы 
Славия Прага — Ческе-Будеёвице — 4:1 (0:2, 3:0, 2:1 Б, 4:3, 2:1 Б)

Зноемшти Орли — Спарта Прага — 1:4 (2:3 Б, 3:1, 1:4, 1:2, 1:6)

Финал 
Славия Прага — Спарта Прага — 2:4 (3:4 Б, 2:1, 1:2 ОТ, 2:3, 3:2, 0:3)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Петр Тон (Спарта) — 24 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Петр Бржиза, Марек Шварц

Защитники

Карел Пиларж, Иржи Выкоукал, Франтишек Птачек, Рихард Стеглик, Марек Черношек, Ян Ганзлик, Ян Табачек, Милан Томан

Нападающие

Ярослав Глинка, Ондржей Кратена, Ян Марек, Петр Тон, Йозеф Страка, Мартин Хабада, Михал Сивек, Томаш Нетик, Мартин Штрба, Павел Кашпаржик, Якуб Лангхаммер, Михал Драгоун, Мартин Ружичка, Мартин Шпаньгел, Давид Врбата

Тренер — Франтишек Выборны

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Всетин — Слован Усти-над-Лабем — 4:2 (0:2, 4:1, 1:3, 3:2 Б, 2:1, 1:0)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2005/06
 Статистика плей-офф 2005/06

Чешская экстралига
2005 год в хоккее
2006 год в хоккее